«Петршины» () — 60-я станция пражского метрополитена. Станция была открыта 6 апреля 2015 года в составе шестого пускового участка линии А «Dejvická - Nemocnice Motol». Расположена на линии A, между станциями «Надражи Велеславин» и «Немоцнице Мотол».

Описание станции 
Станция находится под улицей Брунцликова. Односводчатая глубокого заложения, находится на уровне 37,6 м ниже поверхности, с одним подземным вестибюлем. Вестибюль соединяется наземными пешеходными переходами с обеими сторонами улицы На Петржинах. Оборудованы также выходы к трамвайной остановке.

Линия A Пражского метрополитена
Односводчатые станции глубокого заложения
Станции метрополитена, построенные в 2015 году
Станции Пражского метрополитена
2015 год в Чехии